Sezóna 1965/66 Poháru vítězů pohárů byla 6. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým Borussia Dortmund.

První kolo

Druhé kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Externí odkazy 
 Sezóna 1965-66 na UEFA.com
 PVP na Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Pohár vítězů pohárů
Fotbal v Evropě v roce 1965
Fotbal v Evropě v roce 1966